The League of Extraordinary Gentlemen (strip), een stripreeks bedacht door Alan Moore.
The League of Extraordinary Gentlemen (film), een verfilming van deze stripreeks.